La FIBA Asia Champions Cup, è un torneo di pallacanestro a cadenza annuale organizzato dalla FIBA Asia in cui si confrontano i migliori club del continente asiatico.
La prima edizione si è disputata nel 1981.

Formato 
Il torneo si disputa in una sede unica con partite che si giocano giornalmente. Le dieci partecipanti sono divise in due gironi a turno unico da cinque squadre, le prime quattro di ogni girone avanzano alla fase finale con un classico tabellone ad eliminazione diretta con quarti, semifinali e finale.

Albo d'oro

Titoli per club

 3:  Sagesse.
 2:  Al-Rayyan,  Saba Battery Téhéran,  Mahram Tehran.
 1: 12 squadre.

Collegamenti esterni 
 

Competizioni cestistiche internazionali per club